

Шоні-Гіллс — селище в окрузі Делавер, штат Огайо
 Шоні-Гіллс — переписна місцевість в окрузі Ґрін, штат Огайо